Парнаваз (Фарнаваз) — старинное грузинское и армянское имя, которое носили некоторые цари Грузии и Армении. Имя представляет собой местную форму персидского имени Фарнабаз (в старинном грузинском и армянском языках звук «ф» отсутствовал).

Носители 
 Парнаваз I — царь Армении (856—803 до н. э.) из династии Гайкидов
 Парнаваз II — царь Армении (679—666 до н. э.) из династии Гайканов
 Фарнаваз I (Парнаваз I Грузинский) — царь Грузии III в. до н. э., которому приписывается создание грузинского алфавита.
 Фарнаваз II (Парнаваз II Грузинский) — царь Грузии I в. до н. э.